ou ogo est le nom vernaculaire donné  au Japon à diverses espèces d'algues rouges de la famille des Gracilariaceae et des genres Gracilaria et Gracilariopsis comestibles ; elles sont souvent utilisées en salades ou pour préparer un plat gélatineux appelé tokoroten, et peuvent être commercialisées fraîches, salées ou déshydratées. Lors de l'occupation des Philippines par le Japon, elles constituèrent une bonne ressource pour les habitants qui les vendaient aux occupants . Les algues du genre Gracilaria sont aussi consommées hors du Japon, à Hawaii, aux Philippines ou encore sur l'île de Guam et sont aussi utilisées mondialement pour la production d'un gélifiant, l'agar-agar.

Notes et références 

Ingrédient de la cuisine japonaise
Algue comestible
Nom d'algue ambigu